Жердя:

 Жердя — река на территории Украины.
 Жердя — село в Хмельницкой области Украины.